Valentina Popovová (ursprünglich , Walentina Iwanowna Popowa, englische Transkription Valentina Popova; * 21. November 1960 in Sumqayıt, Aserbaidschanische SSR) ist eine ehemalige sowjetische und slowakische Tischtennisspielerin. Sie war in den 1980er Jahren neunmalige Europameisterin.

Jugend 
1968 begann Popowa mit dem Tischtennissport. Sie trainierte damals in Baku unter Jurij Oparin, später unter Nikolai Nowikow.

1974 holte sie in Göppingen bei der Europameisterschaft der Schüler Gold mit der Mannschaft; im Einzel scheiterte sie im Halbfinale an Gabriella Szabó. Bei den Jugendeuropameisterschaften erreichte sie mehrmals Platz 2 im Einzel: 1975 (hinter Gordana Perkučin), 1976 (hinter Tatjana Romachina) und 1977 (hinter Bettine Vriesekoop). Mit der Mannschaft gewann sie 1975, 1976 und 1978 den Titel. Im Doppel siegte sie 1977 und 1978 (jeweils mit Narine Antonyan).

Erwachsene 
Von 1977 bis 1981 gewann Popowa fünfmal in Folge den sowjetischen nationalen Titel. 

Bei der Europameisterschaft kam sie 1976 zu ihrem ersten Titel, und zwar im Mannschaftswettbewerb. 1980 gewann sie Gold im Einzel, im Doppel (mit Narine Antonyan) und mit dem Team. 1984 siegte sie in allen vier Wettbewerben, im Einzel, im Doppel (mit Narine Antonyan), im Mixed (mit Jacques Secrétin) und mit der Mannschaft. Bei der EM 1986 konnte Popowa nur im Team eingesetzt werden, weil der Verband es versäumt hatte, sie für die Individualwettbewerbe zu melden. Zu ihrem letzten EM-Titel kam sie 1988 im Teamwettbewerb.

1992 verließ Popowa zusammen mit ihrer Familie Aserbaidschan wegen der dortigen Unruhen und übersiedelte in die Slowakei nach Bratislava. Ab Anfang 1994 war sie für die Slowakei spielberechtigt. Hier gewann sie 1996 die slowakische Meisterschaft 1996 im Einzel und im Doppel (mit Zuzana Poliačková).

Zwischen 1977 und 2001 nahm sie an 13 Weltmeisterschaften teil, davon fünfmal für die Slowakei. Die Olympischen Spiele bestritt sie 1988 für die UdSSR, 1992 für das Vereinte Team und 1996 für die Slowakei.

2005 wurde sie noch einmal Europameisterin der Senioren Ü40 im Einzel.

In den 2000er Jahren spielt sie in der österreichischen Bundesliga, u. a. bei den Vereinen SVS Niederösterreich, SV Schwechat und SCO Bodensdorf.

Trainerin 
Popovová war Trainerin der Slowakischen Damen-Nationalmannschaft zur Tischtennisweltmeisterschaft 2014.

Derzeit ist Valentina Popova als Nachwuchstrainerin beim SVS Schwechat tätig.

Privat 
Valentina Popovová studierte an der philologischen Fakultät der Universität Aserbaidschan. Sie ist seit 1985 mit einem Journalisten verheiratet und hat einen Sohn (* 1985). Sie spricht deutsch.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 276–277; Charming Ninotchka
 Eduard Frimerman:  Eine Königin, so ganz ohne Allüren. Übersetzt von Sigrid Müller. In: Zeitschrift DTS. 1984/8, Seite 32–33
 Oliver Hartman: 14 Jahre Spitze. In: Zeitschrift DTS. 1990/3, Seite 12

Weblinks 
 
 Porträt (Журнал «Настольный теннис», №1 2008 г., russisch) (abgerufen am 10. Oktober 2012)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Tischtennisspieler (Sowjetunion)
Tischtennisspieler (Slowakei)
Europameister (Tischtennis)
Slowakischer Meister (Tischtennis)
Sowjetischer Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Sowjetunion)
Olympiateilnehmer (GUS)
Olympiateilnehmer (Slowakei)
Sowjetbürger
Geboren 1960
Frau